Заборское сельское поселение — сельское поселение в составе Тарногского района Вологодской области.

Центр — село Красное.

География 
Расположено на севере района. Граничит:
 на западе с Верховским сельским поселением,
 на севере со Спасским сельским поселением,
 на востоке с Тарногским сельским поселением,
 на юге с Медведевским сельским поселением Тотемского района.

История 
В 1552—1555 годах Кокшеньгский стан, в состав которого входили Илезская, Верхнекокшеньгская, Озерецкая, Ломбужская, Шевденицкая, Усть-Уфтюгская, Чуломацкая, Долговицкая, Ромашевская, Лохотская, Заборская, Поцкая, Верховская, Спасская, Минская, Заячерицкая, Ракульская, Кулойская и Усть-Кулойская волости, был в составе Важского уезда. Административным центром Кокшеньгского стана был  Ромашевский погост.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В состав сельского поселения вошли сельсоветы:
 Заборский (ОКАТО 19 242 816, 22 населённых пункта),
 Лохотский (ОКАТО 19 242 824, 21 населённый пункт).

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. До 2021 года состав Заборского и Лохотского сельсоветов не изменялся.

В состав сельского поселения входят 41 населённый пункт, в том числе 39 деревень, 2 села.

  упразднённые населённые пункты
Аксёновская и Пигасовская упразднены в 2021 году Постановлением Правительства Вологодской области от 26.04.2021 № 470 «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Тарногского района Вологодской области»

Примечания 

Муниципальные образования Тарногского района
Сельские поселения Вологодской области